Banio
 Haute-Banio
 Basse-Banio

Pagine correlate 

 Banjo